Rychlý (tschechisch ‚schnell‘, weibliche Form Rychlá), außerhalb Tschechiens auch Rychly, ist der Familienname folgender Personen:
 Petr Rychlý (* 1965), tschechischer Schauspieler, Synchronsprecher und Moderator
 Joachim Rychly (* 1948), deutscher Zellbiologe
 Reinhard Rychly (* 1951), ehemaliger deutscher Geräteturner
 Yvonne Rychly (* 1965), österreichische Politikerin (SPÖ)

Siehe auch:
 Richli